Körnerstraße 16 bezeichnet

 Körnerstraße 16 (Köln), denkmalgeschütztes Gebäude in Köln-Ehrenfeld
 Körnerstraße 16 (Offenbach am Main)